Ручей може да се отнася за:

 Ручей – бързей, малък, но бърз поток или рекичка
 Ручей (село)